Jozef Wagner peut désigner :
 Jozef Wagner (1914-2007), footballeur belge.

Josef Wagner peut désigner :
 Josef Franz Wagner (1856-1908), compositeur autrichien ;
 Josef Wagner (1899 -1945), homme politique allemand (NSDAP) ;
 Josef Wagner (1916-2003), coureur cycliste suisse.